Philomycus venustus är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1953. Philomycus venustus ingår i släktet Philomycus och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
venustus